Die National Premier League 2021 war die 53. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 1. August 2021 und endete am 3. Oktober 2021. Titelverteidiger war Athletic 220 FC.

Teilnehmende Mannschaften

Stadion 

Alle Spiele wurden im MFF Football Centre in Ulaanbaatar ausgetragen. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 5000 Personen.

Tabelle

Relegationsspiele 

|-

|}

 Aufsteiger in National Premier League: Tuv Buganuud
 Absteiger in die Mongolia 1st League: Khoromkhon Club

Weblinks 
 Saison 2021 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2021 bei soccerway.com

2021
Fußballsaison 2021